E661 – strada europea
 E.661 – locomotiva elettrica italiana